Il doppio  del Flea Market Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rik De Voest e Ashley Fisher sono stati detentori del titolo. De Voest ha partecipato in coppia con Frederik Nielsen, perdendo nei quarti di finale contro Andis Juška e Dmitrij Sitak.

Juška e Sitak hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Yang Tsung-hua 3–6, 6–3, [10–2].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Rik De Voest /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

 Amir Hadad /  Harel Levy (quarti di finale) 
 Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Flea Market Cup 2009